Gle Puntong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Puntong (kulle i Indonesien, lat 5,23, long 96,01), Aceh, 
 Gle Puntong (kulle i Indonesien, lat 5,52, long 95,60), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar